Goelag, een voormalige Russische overheidsdienst verantwoordelijk voor straf- en werkkampen
 Gulag (film), een film uit 1985 van Lorimar Productions en Home Box Office